Willenbücher ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Willenbücher († 1956), Senatspräsident beim Oberverwaltungsgericht Berlin
 Udo Willenbücher (* 1944), deutscher Politiker (SPD)